Woll ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Woll (* 1963), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Artur Woll (1923–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Balthasar Woll (1922–1996), deutsches Mitglied der Waffen-SS
 Bencie Woll (* 1950), britisch-US-amerikanische Soziolinguistin
 Deborah Ann Woll (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Dieter Woll (1933–2012), deutscher Romanist
 Erna Woll (1917–2005), deutsche Komponistin und Kirchenmusikerin
 Felicitas Woll (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Helmut Woll (* 1950), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Irene Woll-Schumacher (* 1943), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Katharina Woll (* 1984), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Karl August Woll (1834–1893), deutscher Lyriker
 Matthew Woll (1880–1956), US-amerikanischer Gewerkschafter

Woll ist der deutsche Name von:
 La Bresse, Gemeinde im Département Vosges, Frankreich

Siehe auch:
 Wol
 Wöll